A Cecina, nel giugno 2016, presso l'Aviosuperficie Porta della Maremma, un Pilatus trasportava un gruppo paracadutisti, poco prima del lancio, il paracadute del paracadutista vicino al portellone di uscita si è improvvisamente aperto. Il paracadutista è stato sbalzato fuori dall'aeromobile e i cavi del paracadute hanno tranciato di netto i piani di coda dell'aeromobile, provocandone l'irrimediabile caduta. Per ENAC è intervenuto sul luogo del disastro l'ispettore Stefano Franchino, per ANSV è intervenuto l'ispettore Paolo Rosati. Le due vittime, a bordo dell'aeromobile sono state Cherubino Sbrana ed Alessio Orzella.

Note 

Incidenti e disastri aerei in Italia
Incidenti e disastri aerei nel 2016
Incidenti e disastri aerei causati da errore del pilota